Стоун, Джон:
 Стоун, Джон (радиоинженер) (1869—1943) — американский радиоинженер, президент Института радиоинженеров (1915).
 Стоун, Джон (святой) (?—1539) — святой Римско-Католической Церкви.
 Стоун, Джон (парламентарий) — английский политик, сидел в палате общин между 1653 и 1659 годами.
 Стоун, Джон Гловер (1876—1934) — судостроитель, торговец и политик в Ньюфаундленде.
 Стоун, Джон Хоскинс (ок. 1750—1804) — американский плантатор, солдат и политик из округа Чарльз, штат Мэриленд.